Onderdistrict in Indonesië
 Sindangresmi (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Pandeglang in de provincie Bantam
Plaats in Indonesië
 Sindangresmi (Sindangresmi), een plaats in het bestuurlijke gebied Pandeglang in de provincie Bantam
 Sindangresmi (Jampang Tengah), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukabumi in de provincie West-Java
 Sindangresmi (Takokak), een plaats in het bestuurlijke gebied Cianjur in de provincie West-Java